Розенберг () — немецкая и еврейская фамилия и топоним.

Род 
 Розенберги — угасший чешский графский род.
 Розенберг (Курляндия) — существующий эстляндский баронский род.
 Орсини-Розенберг — существующий штирийский княжеский род.

Известные носители

А 
 Розенберг, Авром Хаим (1838—1928) — еврейский публицист, издатель.
 Розенберг, Адольф (1850—1906) — немецкий историк искусств.
 Розенберг, Айзек (1890—1918) — английский художник и поэт.
 
 Розенберг, Альфред (1893—1946) — нацистский идеолог и военный преступник.
 Розенберг, Андрей Григорьевич (1739—1813) — российский генерал от инфантерии.
 Розенберг, Ариэль Маркус (псевдоним: Ариэль Пинк; род. 1978) — американский певец.
 Розенберг, Артур (1889—1943) — немецкий историк и политик.

Б

В 
 Розенберг, Вадим — эстонский мошенник.
 Розенберг, Валентина Максимовна (1915—1977) — советская артистка балета, солистка Ленинградского академического Малого оперного театра, лауреат Сталинской премии.
 Розенберг, Вера Михайловна (1894—1965) — советский математик.
 Розенберг, Виктор Абрамович (1938—2007) — советский архитектор.
 Розенберг, Владимир Александрович (1860—1932) — русский публицист, историк издательского дела и журналистики, экономист.

Г 
 Розенберг, Геннадий Самуилович (род. 1949) — российский учёный-биолог, член-корреспондент РАН.
 Розенберг, Георгий Владимирович (1914-1983) — советский физик, доктор физико-математических наук.
 Розенберг, Герман фон (1817—1888) — немецкий путешественник, зоолог и этнограф.
 Розенберг, Грете (1896—1979) — немецкая спортсменка, пловчиха.
 Розенберг, Густав Отто (1872—1948) — шведский ботаник.

Д 
 Розенберг, Давид Иохелевич (1879—1950) — советский экономист, член-корреспондент АН СССР.
 Розенберг, Джоэл (1954—2011) — американский писатель-фантаст.

Е 
 Розенберг, Екатерина Михайловна (род. 1980) — российская бегунья на средние дистанции.

И 
 Розенберг, Игорь Наумович (род. 1965) — российский учёный, генеральный директор АО «НИИАС».
 Розенберг, Ина (известна как: Бэйлин; 1937—1990) — американская актриса, сценарист и кинопродюсер.
 Розенберг, Исаак Элькунович (1902—1939) — советский разведчик-нелегал.

К 
 Розенберг, Карл (1883—1957) — шведский фотограф.
 Розенберг, Карл Оттонович (1806—1866) — генерал-штаб-доктор флота, тайный советник.
 Розенберг, Керсти (род. 1956) — эстонская певица.
 Розенберг, Кристьян (род. 1994) — эстонский легкоатлет-многоборец.

Л 
 Розенберг, Лазарь Давидович (1908—1968) — советский физик-акустик.
 Розенберг, Лейб-Хаим Израилевич (псевдоним: Леон Бакст; 1866—1924) — российский художник, сценограф, книжный иллюстратор.
 Розенберг, Леонид Осипович (1924—1944) — русский советский поэт-фронтовик.

М 
 Розенберг, Марк Борисович (род. 1939) — советский архитектор и книжный график.
 Розенберг, Маркус (точнее: Русенберг, Маркус; род. 1982) — шведский футболист, член сборной Швеции.
 Розенберг, Марсель Израилевич (1896—1938) — советский дипломат, представитель СССР в Лиге Наций.
 Розенберг, Маршалл (1934—2015) — американский психолог.
  (1879—1941) — финский политик.
 Розенберг, Мелисса (род. 1962) — американский сценарист.

Н, О 
 
 Розенберг, Оттон Оттонович (1888—1919) — российский буддолог.

П 
 Розенберг, Пити (1918—1997) — американский баскетболист.
 Розенберг, Пол (род. 1971) — американский музыкальный менеджер.
 Розенберг, Поль (1881—1959) — французский искусствовед и коллекционер.
 Розенберг, Пьер (род. 1936) — французский историк искусства.

Р, С 
 Розенберг, Рут (более известна под фамилией мужа Арнон; род. 1933) — израильский биохимик и иммунолог.
 Розенберг, Семён Яковлевич (псевдоним: Семёнов-Самарский; ? — 1911) — российский артист, режиссёр, антрепренёр.
 Розенберг, Симон Хоневич (1940—2015) — советский и российский юрист.
 Розенберг, Скотт (род. 1963) — американский актёр, сценарист и продюсер.
 Розенберг, Стивен (род. 1940) — американский учёный-медик, хирург-онколог.
  (род. 1968) — британский теле- и радиожурналист.
 Розенберг, Стюарт (1927—2007) — американский кинорежиссёр.

Ф 
 Розенберг, Фанни (Лия Неанова, 1883—1964) — русско-итальянская переводчица, драматург, прозаик.
 Розенберг, Фёдор Александрович (Фридрих; 1867—1934) — российский и советский востоковед, историк, член-корреспондент АН СССР.
 Розенберг, Фред (известен как: Фред Роуз; 1907—1983) — руководитель Коммунистической партии Канады.

Э 
 Розенберг, Эдвард (1858—1934) — шведский художник.
 Розенберг, Эльза (псевдоним: Аспазия; 1865—1943) — латышская поэтесса и драматург.
 Розенберг, Эмиль Вольдемар (1842—1925) — российский врач, анатом, профессор Дерптского и Утрехтского университетов.
 Розенберг, Эрика (род. 1951) — немецкая писательница, переводчица, журналистка.
 Розенберг, Этель (1915—1953) — американская коммунистка, казнённая по обвинению в шпионаже в пользу СССР.

Ю 
 Розенберг, Юджин (1907—1990) — британский архитектор.
 Розенберг, Юлиус (1918—1953) — американский коммунист, казнённый по обвинению в шпионаже в пользу СССР.

Двойные фамилии 
 Розенберг-Липинский, Альберт (1797—1881) — немецкий агроном.
 Эльконина-Розенберг, Надежда Михайловна (1910—1980) — советский живописец и график.

Топоним 
 Розенберг — немецкое название города Ружомберок (Словакия)
 Розенберг (Верхняя Силезия) — немецкое название города Олесно (Польша)
 Розенберг (Западная Пруссия) — немецкое название города Суш (Польша)
 Розенберг-над-Влтавой — немецкое название города Рожмберк-над-Влтавоу (Чехия)
 Розенберг (замок) — резиденция чешских Розенбергов
 Розенберг () — коммуна в Германии, в земле Баден-Вюртемберг.
 Розенберг () — коммуна в Германии, в земле Баден-Вюртемберг.
 Розенберг (Техас) — город в округе Форт-Бенд, штат Техас, США.
 Зульцбах-Розенберг () — город в Германии, районный центр, расположен в земле Бавария.
 Нойкирхен-Зульцбах-Розенберг () — коммуна в Германии, в земле Бавария.
 Розенберг — разъезд, Дружбинский сельсовет Соль-Илецкого района Оренбургской области России.
 Розенберг — до 1941 г. название посёлка Триалети в Цалкском муниципалитете края Квемо-Картли Грузии.
 Розенберг — до 1943 г. название села Умёт в Камышинском районе Волгоградской области.
 Розенберг — прежнее название села Зоряное в Розовском районе Запорожской области.

Персонажи 
 Уиллоу Розенберг — героиня фильма и сериала «Баффи — истребительница вампиров».
 Доктор Розенберг — персонаж серии игр Half-Life.
 Кеннет «Кен» Розенберг — персонаж игры Grand Theft Auto: Vice City.

См. также 

 
 
 
 
 Rosenbergia

Примечания